Farkas Ignác (18–19. sz.) orvos
Farkas Ignác (1849–1904) építész
Farkas Ignác (1959) színész, rendező
Farkas Ignác gyógyszerész
Hasonló nevűek
Fenix Farkas Ignác (1784–1870) bencés rendi pap, egyházjogi doktor, költő

Jegyzetek